Бурановка — название населённых пунктов в России:

 Бурановка — посёлок в Павловском районе Алтайского края.
 Бурановка — посёлок в Романовском районе Алтайского края.